Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2004 — 62-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона втретє поспіль здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб НСІ Рунавік взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Фарерських островів 2004

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|4/6 листопада 2004

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 
 Чемпіонат Фарерських островів на rsssf 

2004
Фарерські острови